

Парламент Третьей республики

Председатели Палаты депутатов

Парламент Временного правительства

Председатель Временного совещательного собрания (1943—1945)

Председатели Учредительного собрания (1945—1946)

Парламент Четвёртой республики: председатели Национального собрания

Парламент Пятой республики: председатели Национального собрания 

Председатели Национального собрания Франции
Списки:Франция